2 miejscowości w Polsce: 
 Pajtuny – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. braniewskim, w gminie Pieniężno 
 Pajtuny – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Purda